Hoplobrotula är ett släkte av fiskar. Hoplobrotula ingår i familjen Ophidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Hoplobrotula